Колесницы — топоним в России:
 Колесницы — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Колесницы — деревня в Богородском районе Нижегородской области;
 Колесницы — деревня в Волотовском районе Новгородской области.

См. также 
 Колесница